Чемпионат России по баскетболу 2009/2010 является 19 сезоном Суперлиги «А» Российской федерации по баскетболу. Из-за финансовых проблем из числа участников Суперлиги был исключён клуб ЦСКА.

Ногинский «Спартак», занявший в сезоне 2008/09 Суперлиги «Б» первое место, отказался от участия в Суперлиге «А» сезона 2009/10 из-за недостаточного финансирования, вместо него в Суперлиге «А» участвовал клуб, занявший второе место в Суперлиге «Б» — «Спартак-ШВСМ-Эфес».

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала девять участников играют в два круга (с 15 октября по 21 марта). По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5. Серии 1/4 финала, 1/2 финала, а также за 3-е, 5-е и 7-е места проходят до двух побед, а финал чемпионата — до трёх (по схеме 1-2-2). Команда, занявшая 9-е место в регулярном чемпионате, остаётся в элитном дивизионе.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр 
 Октябрь

 Ноябрь

 Декабрь

 Январь

 Февраль

 Март

Таблица чемпионата

Лидеры сезона по средним показателям за игру (не менее пяти игр)

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд суперлиги А.

 Полуфинал за 5—8-е места
 Спартак (СПб) — Вологда-Чеваката — 2—0 (79:76, 72:56)
 Динамо-ГУВД — Динамо (М) — 2—1 (60:70, 69:64, 64:57)
 Матч за 7-е место
 Динамо (М) — Вологда-Чеваката — 1—2 (86:92, 81:70, 63:69)
 Матч за 5-е место
 Спартак (СПб) — Динамо-ГУВД — 2—0 (78:74, 78:72)

Итоговое положение 

 4. Динамо (К)
 5. Спартак (СПб)
 6. Динамо-ГУВД
 7. Вологда-Чеваката
 8. Динамо (М)
 9.  Спартак-ШВСМ-Эфес

Суперлига Б 
Соревнования в Суперлиге «Б» (втором по значению женском баскетбольном дивизионе) состояли из двухкругового турнира со спаренными матчами. Победитель турнира — Спартак (Ногинск) в следующем сезоне получил право выступать Суперлиге «А».

См. также 
 Кубок России по баскетболу среди женщин 2009-2010
 Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2009
 Суперлига А (мужчины, баскетбол)
 Система женских баскетбольных лиг России

Ссылки 
 Российская федерация баскетбола
 Женский баскетбол в России

2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе